Een jongensnaam, variant van Jozef
 Joey (televisieserie), een Amerikaanse komedieserie
 Joey (1977), een Amerikaanse dramafilm onder regie van Horace Jackson
 Joey (1985), een Duitse horrorfilm onder regie van Roland Emmerich
 Joey (1986), een Amerikaanse dramafilm onder regie van Joseph Ellison
 Joey (1997), een Australische jeugdfilm onder regie van Ian Barry
 Joey (Concrete Blonde), een lied van de rockband Concrete Blonde
 Joey (Sugarland), een lied van het country-duo Sugarland